Hongaarse Radenrepubliek
 Hongaarse Republiek (1919-1920)
 Republiek Hongarije (1946-1949)